Pièges, (1939), film réalisé par Robert Siodmak,
 Pièges, une bande dessinée faisant partie de la série Le Chant des Stryges.
 Pièges ! est un jeu de société créé en 1971 et édité par Hasbro.